Vaux – amerykańska grupa muzyczna
 Vaux – francuska gmina w regionie Owernia
 Vaux – francuskie miasto w regionie Lotaryngia
 Vaux – francuskie miasto w regionie Midi-Pireneje
 Vaux – francuskie miasto w regionie Poitou-Charentes

Zobacz też 
fort de Vaux, 
Vaux-le-Vicomte,
Vaux-Andigny, 
Vaux-Champagne, 
Vaux-devant-Damloup, 
Vaux-en-Amiénois, 
Vaux-en-Beaujolais, 
Vaux-en-Bugey, 
Vaux-en-Dieulet,
Vaux-en-Pré, 
Vaux-en-Vermandois, 
Vaux-et-Chantegrue, 
Vaux-Lavalette, 
Vaux-le-Moncelot, 
Vaux-le-Pénil, 
Vaux-lès-Mouron, 
Vaux-lès-Mouzon, 
Vaux-lès-Palameix, 
Vaux-les-Prés, 
Vaux-lès-Rubigny, 
Vaux-lès-Saint-Claude, 
Vaux-Marquenneville, 
Vaux-Montreuil, 
Vaux-Rouillac, 
Vaux-Saules, 
Vaux-sous-Aubigny, 
Vaux-sur-Aure, 
Vaux-sur-Blaise, 
Vaux-sur-Eure, 
Vaux-sur-Lunain, 
Vaux-sur-Mer, 
Vaux-sur-Poligny, 
Vaux-sur-Saint-Urbain, 
Vaux-sur-Seine, 
Vaux-sur-Seulles, 
Vaux-sur-Somme, 
Vaux-sur-Vienne, 
Vaux-Villaine, 
Vaux-sur-Morges (Szwajcaria)